(3180) Морган () — типичный астероид главного пояса, который был открыт 7 сентября 1962 года в рамках проекта IAP в обсерватории им. Гёте Линка и назван в честь американского астронома Уильяма Моргана.

См. также 
 Список астероидов (3101—3200)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей